«Эфиопия, Эфиопия, Эфиопия, будь первой» (эфиоп. ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ) — национальный гимн Эфиопии с 1975 по 1992 год, во время военной хунты Дерга. Впервые гимн был исполнен в День революции 12 сентября 1975 года. Когда в 1987 году Дерг были реорганизован в Народно-Демократическую Республику Эфиопия, песня сохранялась до 1992 года. Текст песни написала поэтесса Ассефа Гебре-Мариам Тесема, а музыку сочинил музыкант Даниэль Йоханнес Хаггос.

Текст

См. также 
 Вперед, дорогая Мать Эфиопия, нынешний гимн Эфиопии

Эфиопия
Государственные символы Эфиопии